Anton II. ist der Name folgender Personen:
 Anton II. (Lothringen) (1489–1544), Herzog von Lothringen
 Anton II. Zurlauben (1505–1586), Zuger Adliger, französischer Söldnerführer
 Anton II. (Oldenburg-Delmenhorst) (1550–1619), regierender Graf von Delmenhorst
 Anton (II.) von Wietersheim (1587–1647), deutscher Jurist und Kanzler mehrerer Grafen und Herzöge
 Anton II. von Montfort (1635–1706), Administrator der Grafschaft Montfort
 Anton II. von Aldenburg (1681–1738), Reichsgraf, Herr von Kniphausen

Siehe auch:
 Antoine II. Bohier († 1569), französischer Adliger, Bürgermeister von Tours und Gouverneur von Touraine